Аменемнису (? — предположительно 1039 до н. э.) — древнеегипетский фараон из XXI династии.

Идентификация 
Историчность этого фараона долгое время подвергалась сомнению, так как не было обнаружено никаких артефактов, связанных с ним.

Единственное упоминание о нём имелось у Манефона (согласно Сексту Юлию Африкану), где говорилось, что он был третьим фараоном XXI династии с именем «Нефертерес», продолжительность правления которого составила около четырёх лет. Было ясно, что речь шла о греческой транслитерации имени «Неферкара», но ни в каких других источниках не упоминалось о таком правителе в указанный период времени.

Существование Аменемнису было подтверждено в 1940 году, когда Пьером Монте в Танисе была открыта гробница Псусеннеса I. В ней в числе прочих артефактов были обнаружены две золотых оболочки на краях лука с картушем, содержащим имя погребённого, Neferkara-hekauaset Amenemnesut-meriamon, которое отождествили с упомянутым Манефоном Нефертересом. Имя «Аменемнису» в переводе с древнеегипетского может быть переведено как «Амон-фараон».

Имя

Биография 
Подробности его правления неизвестны. Указанный Манефоном четырёхлетний срок правления условно признаётся достоверным, однако Манефон хронологически помещает период правления Аменемнису между правлением Псусеннеса и Аменемопа, что считается ошибочным: есть записи неизвестного жреца периода XXII династии, в которых он пишет, что один его предок жил 15 поколений назад, в период правления Аменемнису, тогда как другой предок жил позже, уже в период правления Псусеннеса, то есть на самом деле порядок правления этих фараонов мог быть иным.

Аменемнесу, если он был преемником Смендеса I, был, по мнению одних авторов, его сыном, тогда как по мнению других его родителями были верховный жрец Амона Херихор и его невеста Ноджмет.

Есть предположение, что Аменемнесу и Псусеннес могли быть соправителями, но оно делается только на основе ассоциаций, связанных с картушами на золотых оболочках. Если это так, то, возможно, совместное правление длилось до смерти Аменемнесу, после чего Псусеннес правил единолично.

Ничего не известно об отношениях между Аменемнесу и Фивами, где в те годы верховным жрецом Амона был Менкефер. Известно, что он помиловал нескольких лидеров восстания против власти верховного жреца во время как раз правления Аменемнису. Эти мятежники были ранее сосланы в западный Оазис Египта в 25 году правления Смендеса. Однако эпитет «hekauaset» («повелитель Фив») в имени фараона, правившего в период, когда большая часть Верхнего Египта, в том числе Фивы, находилась под властью так называемой «династии верховных жрецов», позволяет выдвигать разные гипотезы.

По Манефону (в выдержках Секста Африкана и Евсевия Кесарийского) Аменемнису (Неферхеп/Неферхе/Неферхер) правил 4 года.

Родословие Аменемнису

Примечания

Литература 
 
 Federico Arborio Mella. L’Egitto dei faraoni, Milano, Mursia, 1976, ISBN 88-425-3328-9.
 Jaroslav Černý. Egypt: from the death of Ramesses III to the end of the twenty-first dynasty, in The Cambridge Ancient History vol 2 part 2: History of the Middle East and the Aegean region c. 1380—1000 B.C., Cambridge, University Press, 1975 (2008), pp. 645–647, ISBN 0-521-08691-4.
 Franco Cimmino. Dizionario delle dinastie faraoniche, Milano, Bompiani, 2003, pp. 315–316, ISBN 88-452-5531-X.
 Alan Gardiner. La civiltà egizia, (Einaudi, Torino, 1997), Oxford University Press, 1961, pp. 287–293, ISBN 88-06-13913-4.
 Nicolas Grimal. Storia dell’antico Egitto, 9ª ed., Roma-Bari, Biblioteca Storica Laterza, 2011, pp. 400–403, ISBN 978-88-420-5651-5.
 Alfred Heuss et al. I Propilei vol 1, Verona, Mondadori, 1980.

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXI династии
Правители Африки XI века до н. э.